Onderdistrict in Indonesië
 Ngaringan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ngaringan (Ngaringan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Ngaringan (Gandusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java